Grb Banića plemića bosanskih

BLAZON

U crvenom polju zlatna kosa greda s tri crvena polumjeseca koju s obje strane prate po tri srebrna krila. U nakitu turnirska kaciga s tri nojeva pera (crveno flankirano zlatnim) iz kojih se propinje crveni pas s ogrlicom i isplaženim jezikom. Plašt: zlatno-crveni.

HERALDIČKA RAŠČLAMBA

Crtež ovog plemićkog grba obitelji Banić potječe s kraja 19. st. Stilizirani oblik štita konjske glave, vitičasti plaštevi i turnirska kaciga odaju historicistički povijesno-umjetnički stil primjenjivan u oslikavanju grbova u gore navedenom povijesnom razdoblju.

S druge pak strane, važno je napomenuti da simboli i njihova sintaksa svjedoče o tome da je dodijeljeni grb stariji negoli ovaj crtež. Komparativni materijal može se pronaći među grbovima Korjenić-Neorićevog grbovnika s kraja 16. stoljeća. 

Opće heraldičko značenje simbola korištenih u grbu: 
-	polumjesec - vrlo čest simbol u hrvatskoj srednjovjekovnoj heraldici, simbol vezan uz pojam Ilirije (tzv. ilirska heraldika“), atribuira nekoga koga je počastioi poštovao vladar te se nada u vječnoj slavi,
-	krilo - označava brzinu, hitrost ali i zaštitu,
-	pas - vjernost (! ogrlica), odanost, hrabrost, te budnost. 

Odabir simbola (polumjeseca, krila i psa) i njihovo opće heraldičko značenje može se vezati uz značenje prezimena Banić i vrline koje se vežu za članove obitelji kojima je dodijeljeno plemstvo. S druge strane oni svjedoče i o društvenom značenju obitelji u Donjem Docu odnosno njihovom statusu u zajednici koji je rezultirao samom dodjelom plemićkog naslova i grba (onaj kojeg je počasti, poštovao, nagradio vladar, vjeran, odan).

I na kraju ove vrlo kratke i općenite heraldičke raščlambe napominjem da je za točnu povijesnu i heraldičku kontekstualizaciju potrebno načiniti uvid u originalnu povelju (dodijeljenu grbovnicu) te proučiti povijest obitelji Banić iz Donjeg Doca.

Grb pronađen u kući Banića u Donjem Docu na istaknutom mjestu (druga polovica XIX. st.)

Grbovi